Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Ianthé l'Océanide, une divinité marine ;
 Ianthé (sœur de Iphis), personnage dans Iphis et Ianthé.

 En astronomie, (98) Ianthé est un astéroïde.